Stormont kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Stormont Castle, slott, Nordirland, 
 Stormont, Belfast, stadsdel, Nordirland 
 Stormont (Parliament Building) – nordirländska parlamentsbyggnaden
 Loch Bog, sjö, Skottland, Perth and Kinross, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar